Das Grauen aus der Tiefe ist der Titel folgender Filme:

 Das Grauen aus der Tiefe (1955), US-amerikanischer Film von Robert Gordon
 Das Grauen aus der Tiefe (1980), US-amerikanischer Film von Barbara Peeters 
 Das Grauen aus der Tiefe (1996), US-amerikanischer Film von Jeff Yonis